Björkasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkasjö, sjö i Falkenbergs kommun,  (67 ha)
Björkasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Björkasjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (1,5 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn